Borodinskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Borodinskaja (Archangelsk, Krasnoborski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon
 Borodinskaja (Archangelsk, Ustjanski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Ustjanski rajon
 Borodinskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar